Le nom Bucksnort ou Buck Snort peut désigner :

Toponyme  
 Bucksnort (Tennessee)
 Buck Snort (Arkansas)
 Bucksnort (Alabama)
 Bucksnort (Minnesota)
 Bankston (Alabama), également nommé Bucksnort
 Edinburg (Missouri), également nommé Bucksnort
 Mimosa (Tennessee), également nommé Bucksnort
 Sarahville de Viesca, ville fantôme également nommé Bucksnort